Zina Kocher (ur. 5 grudnia 1982 w Red Deer) – kanadyjska biathlonistka, reprezentantka kraju na Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich oraz w zawodach Pucharu Świata w biathlonie.

Biathlon zaczęła trenować w 1998, zaś trzy lata później znalazła się w składzie kanadyjskiej reprezentacji narodowej. Swoje pierwsze punkty Pucharu Świata wywalczyła w grudniu 2003 r. zajmując 10. miejsce w sprincie. 29 listopada 2006 pierwszy raz w karierze stanęła na podium zajmująć trzecie miejsce w biegu indywidualnym.

Osiągnięcia

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie

Biegi narciarskie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Bibliografia 
 Zina Kocher na stronie FIS 
 

Kanadyjskie biathlonistki
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Red Deer